Karhunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kruununsaari, ö, Norra Österbotten, Oulunkaari, 
 Karhunsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Karhusaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,34, long 27,61), 
 Karhunsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Karhunsaari (ö i Egentliga Tavastland, Riihimäki), 
 Karhunsaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus), 
 Karhunsaari (ö i Birkaland), Sydvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar